Премия «Выбор критиков» за лучшую песню () является премией, присуждаемой , за написание песен для фильмов.

Победители и номинанты 
В скобках указаны исполнители песни в фильме.

Жирным шрифтом указаны победители.

1990е

2000е

2010е

2020е

Заметки 
 ≈ Победитель премии «Оскар» за лучшую оригинальную песню
 ± Номинирован в той же категории

Примечания 

Премия Ассоциации кинокритиков вещательных компаний
Кинопремии за лучшую песню